The Gold Lust – cortometraggio del 1911 diretto da Allan Dwan
The Gold Lust – cortometraggio del 1917 prodotto dall'Universal Film Manufacturing Company